Leitersweiler ist der Name folgender Orte:
 Stadtteil und Gemeindebezirk Leitersweiler der Stadt St. Wendel im Saarland
 die deutschsprachige und historische Bezeichnung für Leiterswiller, einem Ortsteil von Hoffen im Elsass in Frankreich